L’Éolide, une région de Turquie.
 Les Éolides, poème de Leconte de Lisle figurant dans son recueil Poèmes antiques (1852), texte sur wikisource.
 Les Éolides, poème symphonique de César Franck composé d’après le poème de Leconte de Lisle.